Чемпіонат Росії з хокею із шайбою 2003—2004 — чемпіонат Росії з хокею із шайбою. У сезоні 2003/04 брали участь 16 команд. Турнір проходив з 10 вересня 2003 року по 10 квітня 2004 року.

Формат 
16 команд на першому етапі зустрічались чотири рази кожна з кожною. На другому етапі найкращі вісім клубів у плей-оф розіграли звання чемпіона Росії.

Попередній етап

Бомбардири

Плей-оф

Чвертьфінали 
 «Металург» (Магнітогорськ) — «Нафтохімік» (Нижньокамськ) 3:2
 «Металург» (Новокузнецьк) — «Ак Барс» (Казань) 1:3
 «Лада» (Тольятті) — «Локомотив» (Ярославль) 3:0
 «Авангард» (Омськ) — «Динамо» (Москва) 3:0

Півфінали 
 «Металург» (Магнітогорськ) — «Ак Барс» (Казань) 3:1
 «Лада» (Тольятті) — «Авангард» (Омськ) 0:3

Фінал 
 «Авангард» (Омськ) — «Металург» (Магнітогорськ) 3:2

Бомбардири (плей-оф)

Посилання 
 Архів 2003/04 
 Чемпіонат Росії 2003/04 

Чемпіонат Росії з хокею
Росія
Росія
2003 у Росії
2004 у Росії